Abbas I − regent Egiptu
 Abbas I Wielki − władca Iranu